North Foreland steht für:

* North Foreland (King George Island), Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 North Foreland (England), Landspitze von Kent